Weekendowcy (, 1999–2004) – amerykański serial animowany stworzony przez Douga Langdale'a, późniejszego twórcę serialu Dave Barbarzyńca. Wyprodukowany przez Walt Disney Television Animation.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 17 kwietnia 1999 roku na kanale ABC i był emitowany w sobotnie poranki oraz w bloku Disney One Too w niedzielne poranki na antenie UPN. Ostatni odcinek został wyemitowany 29 lutego 2004 roku na antenie Toon Disney. W Polsce serial do tej pory nie był jeszcze emitowany.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach grupki czterech siódmioklasistów: Tino Tonitiniego, Lorraine "Lor" McQuarrie, Carvera Descartesa i Petratishkovny "Tish" Katsufrakis, którzy za każdym razem, gdy nadchodzi weekend, starają się pozbyć swoich problemów, aby czas wolny był pełen dobrej zabawy.

Obsada 
 Jason Mardsen – Tino Tonitini
 Grey DeLisle – Lorraine "Lor" McQuarrie
 Phil LaMarr – Carver René Descartes
 Kath Soucie – Petratishkovna "Tish" Katsufrakis
 Lisa Kaplan – pani Tonitini, matka Tino
i inni

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie DISNEY CHARACTER VOICES INTERNATIONAL – Master Film

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya